National Patriotic Front ist der Name folgender politischer Parteien:

 Independent National Patriotic Front of Liberia, in Liberia
 National Patriotic Front (Moldau), in der Republik Moldau
 National Patriotic Front (Namibia), in Namibia
 National Patriotic Front (Simbabwe), in Simbabwe

Siehe auch:
 Patriotic Front